The Weight (engl. für das Gewicht) steht für:
 The Weight (Band), österreichische Rockband
 The Weight (Film), südkoreanischer Film aus dem Jahr 2012
 The Weight (Lied), Rocksong von The Band aus dem Jahr 1968

Siehe auch:
 Weight